De twintigste etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 14 september 2013 over een afstand van 142,2 km van Avilés naar de Alto de L'Angliru. De Fransman Kenny Elissonde won deze etappe.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
 Salvatore Puccio (Sky ProCycling); Niet gestart
 Thierry Hupond (Argos-Shimano); Opgave

Externe links
 De route van de 20e etappe op www.lavuelta.com

20
Sport in Asturië